Akademia Skylandersów – animowany serial telewizyjny wyprodukowany przez TeamTO i Activision Blizzard Studios na podstawie serii Skylanders. Pierwszy sezon zadebiutował na Netflix 28 października 2016 r., drugi sezon ukazał się 6 października 2017 r., a trzeci sezon 28 września 2018 r.

Wątek 
W świecie Skylands Spyro Smok, Stealth Elf i Eruptor są nowymi absolwentami Akademii Skylanders. Zgodnie z naukami Mistrza Eona i Jet-Vaca, wszyscy troje dowiedzą się, co to znaczy być Skylandersem, walcząc z Kaosem i innymi złoczyńcami ze Skylands.

Obsada 
 Justin Long jako Spyro
 Jason Ritter jako Mroczny Spyro
 Ashley Tisdale jako Stealth Elf i Flashwing
 Jonathan Banks jako Eruptor
 Chris Diamantopoulos jako Mistrz Eon, Chompy Mage
 Felicia Day jako Cynder
 Bobcat Goldthwait jako Pop Fizz
 Grey Griffin jako Sprocket, Ninjini, Jackie (Female Hydra Head), Chill
 Richard Steven Horvitz jako Kaos
 Norm Macdonald jako Glumshanks
 Catherine O’Hara jako Kaossandra
 Jonny Rees jako Jet-Vac
 Fred Tatasciore jako Snap Shot, Strykore, Arkeyan Robots
 Harland Williams jako Hugo
 Dee Bradley Baker jako Fire Viper, Male Hydra Heads
 Chris Cox jako Bomb-Shell
 Jim Cummings jako Malefor
 John DiMaggio jako szef Pepper Jack, Bad Breath, Fisticuffs
 James Hetfield jako Wolfgang
 John Mathot jako a Kindly Mabu Prisoner
 Parker Posey jako the Dreamcatcher
 Susan Sarandon jako Golden Queen
 Wallace Shawn jako a Mabu Inspector
 Jill Talley jako Roller Brawl
 Courtenay Taylor jako Hex
 Josh Robert Thompson jako Skull
 Patrick Warburton jako Flynn
 Billy West jako Food Fight, Kaboom, Bully, Trigger Happy
 Fred Willard jako Mabu Race Announcer
 Daniel Wu jako King Pen
 Cedric Yarbrough jako Broccoli Guy, Wind-Up
 Rhys Darby jako Crash Bandicoot (Sezon 3)
 DanTDM jako Cy (Water Imaginator)
 Eric Rogers jako Crash Bandicoot (Sezon 1)
 Tara Strong jako Coco Bandicoot

Spis odcinków

Nominacje do nagród

Annie 
2019

 Annie - Najlepsze indywidualne osiągnięcie: dubbing w animowanej produkcji telewizyjnej  Patrick Warburton - jako Kapitan Flynn za odcinek "Raiders of the Lost Arkus" część pierwszą

Przypisy 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale Netfliksa
Seriale telewizyjne emitowane od 2016
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji